Thomas Waldner ist der Name folgender Personen:

*Thomas Waldner (Autor) (1826–1891), österreichischer Autor
Thomas Waldner (Journalist) (* 1971), deutscher Journalist und Kommunikationsberater
Thomas Waldner (Musiker), Schweizer Schlagzeuger, Leiter der Musikschule Basel